Vulcănescu se poate referi la:

 Nume de familie
 Mircea Vulcănescu, un filosof, sociolog, economist și profesor de etică
 Romulus Vulcănescu, un etnolog și scriitor român
 Râu
 Râul Vulcănescu, un curs de apă, afluent al râului Bistrița Aurie

Vezi și 
 Vulcan (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Toponime românești